Johnny Be Good kan syfta på: 

Johnny Be Good –  amerikansk romantisk komedifilm från 1988 i regi av Bud Smith
Johnny B. Goode – rocklåt från 1958 skriven och i original inspelad av den amerikanske musikern/kompositören Chuck Berry
Johnny B. Goode (musikalbum) – postumt utgivet livealbum av Jimi Hendrix (juni 1986)